PTPN9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 593 амінокислот, а молекулярна маса — 68 020.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Білкові рецептори